Жулиа́на Ко́уту Па́эс (; род. 26 марта 1979, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильская телеведущая, актриса и модель.

Биография 
Родилась 26 марта 1979 года в Риу-Бониту, Бразилия. Она арабского, африканского и индейского происхождения.
В детстве её семья жила в престижном районе Рио-де-Жанейро. В семье было четыре ребёнка и самая старшая из них была она. Отец семейства, Карлос Энрике Паэс, чьим бизнесом было охранное предприятие, разорился и всей семье пришлось переехать в маленькую квартирку в бедном квартале города.

Её карьера началась в 2001 году со съёмок в сериале «Знаменитость», в котором она сыграла роль Жаклин Жой, принёсшую ей известность.

В 2001 году снималась в всемирно известном тесериале «Клон», в роли Карлы.

В 2009 году исполнила главную роль Майи в телесериале «Дороги Индии».

В 2010 году дебютировала в качестве телеведущей в передаче Por um fio () на канале GNT.

В том же году снялась в фильме режиссёра Марсио Гарсии «Завтрак в постель» с Дином Кейном.

В 2012 году появилась в одной из серий теленовеллы As Brasileiras ().

Личная жизнь 
В 2008 году вышла замуж за бизнесмена Карлоса Эдуардо Баптиста. В 2010 году у супругов родился первый сын Педро. В 2013 году у них родился второй сын Антонио.

Фильмография

Примечания

Ссылки